Базас је термин који може да се односи на:

 Базас — град у француском департаману Жиронда, мјесто рођења римског поете Авзонија;
 Базас (притока Кондоме) — ријека у Кемеровској области;
 Базас (притока Ортона) — ријека у Кемеровској области.